Luxor – città dell'Egitto
 Luxor – personaggio dell'anime I Cavalieri dello zodiaco
 Luxor Hotel – hotel-casinò di Las Vegas
 Luxor AB – società svedese costruttrice dei microcomputer della serie ABC 80 e ABC 800
 Luxor – album di Robyn Hitchcock del 2003
 Luxor – videogioco del 2005 sviluppato da MumboJumbo
 Luxor – personaggio del cartone animato Tutenstein